Тратихтиобразные, или большеголовообразные , — отряд лучепёрых рыб из надотряда колючепёрых. Ранее классифицировался как подотряд в отряде бериксообразных.

В составе отряда выделяют два подотряда, 5 семейств, 20 родов и 68 видов:
 Подотряд Anoplogastroidei
 Семейство 
 Семейство 
 Подотряд 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство

Филогения 
Классификация основана на работе Betancur-Rodriguez и др. (2017):

Примечания 

 
Отряды лучепёрых рыб